Horvátország
Mihaljevac falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében 
Mihaljevac Zágráb városrésze